Žavinac je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Žavinac Mali, otoček pri mestu Pakoštane
 Žavinac Veliki, otoček pri mestu Pakoštane